Planten, een rijk uit de biologie
 Flora (plantkunde), alle plantensoorten in een bepaald gebied
 Begroeiing, de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats
 Vegetatie, "de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen" (V. Westhoff)
 Aanplant of aanplanting, door de mens geplante begroeiing
 Dorpsbos, ruilverkavelingsbos, een bos dat aangeplant is bij een dorp of in een overhoek